Ferran López Torras, jugador de bàsket
 Lluís Ferran López Navarro, policia català